Lingjing bezeichnet:

 Lingjing (Jian’an) (灵井镇), Großgemeinde im Stadtbezirk Jian’an in der chinesischen Provinz Henan
 Lingjing (Teng) (岭景镇), Großgemeinde im Kreis Teng im Autonomen Gebiet Guangxi, Volksrepublik China
 Lingjing (Wutai) (灵境乡), Gemeinde im Kreis Wutai in der chinesischen Provinz Shanxi